Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1999 година e 50-и юбилеен старт.

Започва на 7 март 1999 г. и завършва на 31 октомври.

Съдържа в календара 16 старта.

Стартове

Класиране

При пилотите

При конструкторите

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони